Petershagen – città del circondario di Minden-Lübbecke (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Petershagen/Eggersdorf – comune del circondario rurale del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)
 Petershagen – frazione del comune di Zeschdorf nel circondario rurale del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)
 Petershagen – località della frazione di Luckow-Petershagen del comune di Casekow nel circondario rurale dell'Uckermark (Brandeburgo)